Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Australian Open 2013. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 9. bis 12. Januar 2013 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2013